Echipa națională de fotbal a Braziliei este reprezentativa țării în competițiile oficiale. De organizarea ei se ocupă Confederația Braziliană de Fotbal, membră a CONMEBOL.
Selecționata de fotbal a Braziliei este echipa cea mai prosperă în istoria Campionatelor Mondiale, cu un palmares de 5 titluri adjudecate. Cel mai recent trofeu internațional a fost câștigat de echipa Braziliei în urma Campionatului Mondial din 2002. Totodată, Brazilia este singura echipă care a participat la toate turneele finale ale Campionatului Mondial.

Brazilia spera să obțină primul său succes mondial ca amfitrion al Cupei Mondiale din 1950, dar a fost învinsă de selecționata Uruguayului în partida decisivă de pe Stadionul Maracanã (Rio de Janeiro) în fața a 200.000 de spectatori. Acest eveniment a rămas cunoscut în istorie sub numele de Maracanazo.

În 1958, Brazilia a câștigat primul său titlu mondial, reușită pe care o va repeta patru ani mai târziu în Chile.

Anul 1970 a adus al treilea titlu mondial pentru reprezentativei Braziliei, care a prezentat în Mexic unul dintre cele mai bune loturi din istorie: Pelé (considerat de către unii cel mai bun jucător din istorie), Carlos Alberto, Rivelino, Tostão și Jairzinho. Aflați la al treilea titlu mondial, brazilienii au primit dreptul de a păstra Cupa Jules Rimet.

Au trecut 24 de ani până ce echipa și-a adjudecat al patrulea trofeu mondial. În 1994, Brazilia a învins Italia în urma loviturilor de departajare, în prima finală care s-a decis în acest fel. În Franța, patru ani mai târziu, echipa Braziliei a terminat pe poziția secundă, după ce a pierdut finala în fața selecționatei locale. Brazilia a devenit „pentacampioană mondială”, după ce a câștigat cu scorul de 2 - 0 finala turneului Coreea Japonia 2002 în dauna echipei Germaniei.

Performanțe la Campionatul Mondial 

</div>

Adversari

Jocurile Olimpice 

Turneul olimpic de fotbal este singura competiție internațională organizată de FIFA pe care Brazilia nu a câștigat-o niciodată. Cel mai bun rezultat obținut la Olimpiade a fost medalia de argint, cucerită în două rânduri, în 1984 și 1988. De asemenea, Brazilia a mai obținut și două medalii de bronz, în 1996 și 2008. Naționala olimpică a fost antrenată în dese rânduri de selecționerul primei reprezentative a Braziliei, așa cum a fost cazul în 1996, cu Mario Zagallo și în 2008 cu Carlos Dunga.

Cupa Confederațiilor 

 1992 - nu s-a calificat
 1995 - nu s-a calificat
 1997 - Campioană
 1999 - locul 2
 2001 - locul 4
 2003 - Faza grupelor
 2005 - Campioană
 2009 - Campioană
 2013 - Campioana

Cupa Americii 
Rezultat general: locul 3 din 70

 1916 - locul 3
 1917 - locul 3
 1919 - Campioană
 1920 - locul 3
 1921 - Finală - locul 2
 1922 - Campioană
 1923 - locul 4
 1924 - Retrasă
 1925 - Finală - locul 2
 1926 și 1935 - Retrasă
 1937 - Finală - locul 2
 1939 - Retrasă
 1941 - Retrasă
 1942 - locul 3
 1945 - Finală - locul 2
 1946 - Finală - locul 2
 1947 - Retrasă
 1949 - Campioană
 1953 - Finală - locul 2
 1955 - Retrasă

 1956 - locul 4
 1957 - Finală - locul 2
 1959 - Finală - locul 2
 1959 - locul 3
 1963 - locul 4
 1967 - Retrasă
 1975 - Semifinale
 1979 - Semifinale
 1983 - Finală - locul 2
 1987 - Turul I
 1989 - Campioană
 1991 - Finală - locul 2
 1993 - Sferturi de finală
 1995 - Finală - locul 2
 1997 - Campioană
 1999 - Campioană
 2001 - Sferturi de finală
 2004 - Campioană
 2007 - Campioană

Finale

Tricouri

Rezultate și program

2020

2021

Jucători

Lotul actual  
Următori jucători au fost convocați pentru a disputa meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. 
Meciurile și golurile sunt actualizate după meciul din 27 septembrie 2022 cu .

 Convocări recente 
Următorii jucători au fost convocați la națională în ultimile 12 luni.

 Selecții Actualizat la 7 iulie 2019 Golgheteri Actulizat la 14 iunie 2019''

Jucători faimoși

Jucătorul secolului IFFHS 

Mai jos sunt rezultatele unui sondaj întocmit de către Federația Internațională de Fotbal Istorie și Statistică (IFFHS) pentru cel mai bun jucător brazilian al secolului 20.

Muzeul Fotbalului Brazilian – Hall of Fame 

The following Brazilians players have been inducted into the Pacaembu and Maracanã Brazilian Football Museum Hall of Fame.

 Bebeto
 Carlos Alberto Torres
 Didi
 Djalma Santos
 Dida
 Falcão
 Garrincha
 Gérson
 Gilmar
 Cafu

 Jairzinho
 Julinho
 Kaká
 Nílton Santos
 Pelé
 Rivaldo
 Rivelino
 Roberto Carlos
 Romário

 Ronaldinho
 Ronaldo
 Sócrates
 Cláudio Taffarel
 Tostão
 Vavá
 Mário Zagallo
 Zico
 Zizinho

Antrenori 
Antrenorii care au câștigat Campionatul Mondial sunt scriși îngroșat

Referințe

Legături externe 
  Brazilia pe fifa.com 
    rsssfbrasil.com

Țări câștigătoare ale Campionatului Mondial de Fotbal
Fotbal în Brazilia
Brazilia, Naționala de fotbal a
Fotbal